Lehrieder ist der Familienname folgender Personen:

 Carolin Lehrieder (* 1989), deutsche Triathletin
 Paul Lehrieder (* 1959), deutscher Politiker (CSU), MdB